Die Saison 1953/54 war die vierte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Finalturnier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1953
Eishockeysaison 1953/54